Carl Donath (1819-1877), homme politique prussien
 Helen Donath (née en 1940), chanteuse lyrique américaine
 Ludwig Donath (1900-1967), acteur autrichien
 Ursula Donath (née en 1931), athlète allemande

Toponyme 

 Donath, ancien nom de Donat (Grisons).
Patronyme anglais
Patronyme austro-bavarois